Дестратификатор (вентилятор-дестратификатор) — это устройство, предназначенное для выравнивания температуры воздуха (дестратификации) в помещении.

Благодаря работе дестратификатора нахождение в помещении становится более комфортным, также сокращается потребление электроэнергии климатической техникой (кондиционерами, обогревателями и т. д.).

Дестратификатор — это воздушная пушка без нагревательного элемента, создающая концентрированный низкоскоростной нетурбулентный поток воздуха.

Термическая дестратификация 

Известно, что теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается к потолку, а холодный скапливается у пола. Это явление получило название термической или тепловой стратификации (расслоения). Его можно наблюдать даже в небольших комнатах, где температура воздуха у потолка будет несколько выше, чем у пола. В больших помещениях разница может превышать 14 градусов Цельсия.

Из-за стратификации увеличивается нагрузка на климатическую технику, расход электроэнергии, а также ускоряется процесс «ухода» тепла через крышу.

Дестратификация – это перемешивание теплого и холодного воздуха, для обеспечения внутренней циркуляции. Теплый воздух подается из дестратификатора вниз, где смешивается с холодным.

Чем выше установлен дестратификатор и больше его производительность, тем большую площадь он может обслужить.

Включение дестратификатора в климатическую систему здания обеспечивает эффективную работу техники без ненужных трат энергии.

 Расходы на отопление сокращаются на 20-50%
 Расходы на кондиционирование снижаются на 20-50%

Область применения дестратификаторов 
Современные дестратификаторы обеспечивают циркуляцию воздуха в помещениях высотой до 30-40 метров, что позволяет устанавливать их в практически любых зданиях. Чаще всего дестратификаторы применяют в супермаркетах, производственных помещениях, складах, оранжереях и теплицах, бассейнах и спорткомплексах для ликвидации «холодных углов», предотвращения образования конденсата и выравнивания температуры.

Примечания

Ссылки 
 Thermal destratification in buildings: The missing piece to the HVAC puzzle // 2013
 TECHNOLOGY EVALUATION OF THERMAL DESTRATIFIERS AND OTHER  VENTILATION TECHNOLOGIES // Joel C. Hughes, Naval Facilities Engineering Service Center
 TEMPERATURE PROFILES AND WINTER  DESTRATIFICATION ENERGY SAVINGS

Теплотехника
Энергосбережение